CLI, akronymet har flere betydninger:

 Command-line interface – computer interaktion.
 Call Level Interface – en SQL-database management-API.
 Common Language Infrastructure – åben Microsoft-kode, som blandt andet danner kernen i Microsoft .NET Framework.
 CLI (x86 instruction) – hukommelseshjælp, EDB-relateret.
 Caller Line Identification – intelligent telefon network.
 Celebrity Love Island – TV-show